Джей Эшер () — американский писатель современных романов для подростков. Известен прежде всего романом «Тринадцать причин почему».

Биография 
Джей Эшер родился в Аркейдии, штат Калифорния 30 сентября 1975 года. Он вырос в семье, которая поощряла все его интересы: от игры на гитаре до писательства. Свои первые книжки он написал ещё в средней школе. После окончания средней школы он поступил в колледж в Сан-Луис-Обиспо, решив стать учителем начальной школы. Затем он поступил в Политехнический университет штата Калифорния в Сан-Луис-Обиспо, где он оставил свой последний год обучения, чтобы продолжить свою карьеру в качестве серьезного писателя. На протяжении всей своей жизни он работал в качестве продавца обуви, книг, библиотекарем. В настоящее время он женат и живёт в Калифорнии.

Библиография 
 Тринадцать причин почему (2007)
 The Future of Us (2011)
 Волшебный свет (2016)
 Пайпер (2017) (графический роман)

Также опубликовано несколько юмористических рассказов с картинками и книг для маленьких детей.

Экранизации 
 13 причин почему (2017) — экранизация одноимённого романа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница книги «Тринадцать причин почему»
 Блог Джея Эшера
 Статья в New York Times о книге «Тринадцать причин почему»

Детские писатели США
Юмористы США
Выпускники Калифорнийского политехнического государственного университета